NK Poljičanin je nogometni klub iz Srinjina. .

Povijest kluba 

Mjesni srednjoškolci iz Srinjina i Tugara donijeli su iz Splita prvu nogometnu loptu krpaš te su 1921. utemeljili Športski klub Poljičanin. Klub nije bio registriran, pa su odigravali samo prijateljske utakmice s ekipama iz susjednih mjesta. Prvi predsjednik kluba je bio Vinko Bulić. Krpaš, jedinu loptu što su imali, brižno su čuvali, održavali, krpali i mazali, teško je bilo doći do nove lopte. Stariji mještani su na novu igru gledali s dosta prezira. To je za njih u teškim uvjetima života značilo gubitak vremena jer se moralo raditi u polju kako bi se preživjelo. Na početku se igralo na improviziranom igralištu. Vratnice nisu postojale, već su se postavljala dva oveća kamena. Nešto kasnije vratnice su usječene u obližnjoj borovini, te postavljene, jasno bez mreža.

1930. godine ponovno se mijenja ime kluba, sad se zove Nogometni športski klub Poljičanin Tugare-Srinjine.
Braća Ivan i Jure Kulišić 1932. godine u privatnom dućanu sportske opreme Asić u Splitu kupuju pravu nogometnu loptu, a krpaš odlazi u legendu. Utakmice se često igraju na Bačevcu u Srinjinama, tada se već postavljaju i prave vratnice.

Na čelo kluba 1934. godine dolazi Nikola Petričević koji klubu kupuje prve dresove, majice crveno-bijele okomitih pruga i modre gaćice.

Godine 1935. klub dobiva i prvu službenu klupski upravu. Predsjednik je bio Vinko Bulić (koji je ujedno bio i prvi predsjednik) koji će tu funkciju obnašati do 1941. godine kada počinje Drugi svjetski rat i prestaje svaka aktivnost kluba.

Većina utakmica sredinom 30-ih igrala se u Tugarima. Igralište se nalazilo pokraj ceste, dok je s južne strane bio potok, te se nisu mogla poštovati pravila. Za svaki tim je nastupalo po 9 igrača.

Iz sačuvane Knjige za kontrolu utakmica i postava NŠK Poljičanin bilo je vidljivo da je 1935. i 1936. godine bila veoma razvijena aktivnost kluba.

NŠK Poljičanin do Drugog svjetskog rata nikad nije bio član Splitskog nogometnog podsaveza, a to znači da nije odigravao službene utakmice, već samo prijateljske. Igralo se uglavnom ljeti kada bi srinjanski i tugarski studenti i srednjoškolci, lučonoše nogometa u tom kraju, preko ljetnih praznika dolazili kući na odmor. Iz tog vremena sačuvana je Knjiga računa, rashoda i prihoda NŠK Poljičanin za godinu 1935. – 1936. U njoj su evidentirani svi klupski prihodi i rashodi u navedenim godinama. Klub se financirao isključivo članarinom igrača.

Od 1937. do 1940. klub samo životari, dolazi do nesuglasica među članovima kluba. Zahvaljujući nekolicini članova klub je spašen od rasula. Sazvana je skupština kluba koja je održana 25.ožujka 1940. na kojoj je usvojen pravilnik koji se sastoji od 28 točaka. U prvoj točki pravilnika piše sljedeće:
Ime kluba jest: Nogometni sportski klub Poljičanin
Sjedište kluba je u Tugarama, društvena boja je crveno-bijela; pečat je četverokutan s natpisom N.S.K. POLJIČANIN

U Drugom svjetskom ratu poginula su 16-orica igrača.

Po završetku Drugog svjetskog rata, 1946. godine obnovljen je NK Poljičanin.
Klub se službeno registrira 1952. godine i prijavljuje za natjecanje Splitskom nogometnom podsavezu.
Poljičanin se ugasio krajem 50-tih. Nakon toga je 1961. godine osnovano Jedinstvo u Srinjinama. Prvi predsjednik obnovljenog kluba bio je Ante Lisica. Godine 1990. Jedinstvo je opromijenilo ime u NK Poljičanin . 2005. godine ponovno se gasi NK Poljićanin. Nakon toga 2008. godine klub su odlućili obnoviti mještani Srinjina, i od tada klub je dobio ime NK Poljičanin 1921. i jos je i danas aktivan. Klub ima oko 100-tinjak djece, koji se natjecu u svim uzrastima. Ponajbolji od njih su kadeti te juniori NK Poljičanina 1921 koji su u sezoni 2012/2014 osvojili 1. mjesto u ligi U19, te u sezoni 2013/2014 2 mjesto u 1. zupanijskoj nogometnoj ligi.

Klupski uspjesi 

Za vrijeme svoga djelovanja Poljičanin je najveći uspjeh postigao u sezoni 1993/94. kada su ušli u treću ligu. Najbolji igrač te generacije bio je Dalibor Zebić koji je nakon te sezone otišao u prvoligaša Primorac iz Stobreča.

Igralište 

Igralište NK Poljičanina nalazi se na predjelu Bačevac.

Poveznice  
 Srinjine 
 NK Poljičanin Tugare

Izvori 
 nogomet.lzmk.hr, Nogometni leksikon, Poljičanin 

Nogomet u Splitu
Poljičanin